Чупино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Тимановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Тимановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина составляет 49 км, до центра муниципального образования Тимановой Горы — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Харино, Варнавино, Подгорная.

В 1906 г, согласно «Списку лиц ... , имеющих право участвовать в Предварительном Съезде по выборам в Государственную Думу по Тотемскому уезду», в деревне Чупино были:
 Казённая лавка (владелец помещения — Василий Аксенович Костарев):16
 Частная лавка (владелец — Михаил Николаевич Костарев):16
 Мельница (владелец — Ассигрит Фёдорович Поповский):16
 Мельница (владелец — Фёдор Ассигритович Поповский):16
 Лавка (владелец — Иван Ананьевич Поповский):16

Население по данным переписи 2002 года — 40 человек (18 мужчин, 22 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Чупино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)